Walbridge ist der Familienname folgender Personen:

 David S. Walbridge (1802–1868), US-amerikanischer Politiker
 Henry S. Walbridge (1801–1869), US-amerikanischer Politiker
 Hiram Walbridge (1821–1870), US-amerikanischer Politiker

Walbridge bezeichnet außerdem:

 Walbridge (Ohio), eine Kleinstadt in den Vereinigten Staaten